

Sigle
 Tele Giornale di Sicilia – emittente televisiva siciliana
 Testata Giornalistica Sportiva – dal 1997 Rai Sport
 Tokyo Game Show – fiera del videogioco che si tiene ogni anno in Giappone
TGS – Telegiornale sardo, vecchia denominazione del telegiornale delľemittente sarda Videolina

Codici 
 tgs – codice ISO 639-3 della lingua ume